Bare Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bare Mountain (Alaska)
 Bare Mountain (Los Angeles County, Kalifornien)
 Bare Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)
 Bare Mountain (Massachusetts)
 Bare Mountain (Montana)
 Bare Mountain (Herkimer County, New York)
 Bare Mountain (Onondaga County, New York)
 Bare Mountain (Orange County, New York)
 Bare Mountain (Jeff Davis County, Texas)
 Bare Mountain (Young County, Texas)
 Bare Mountain (King County, Washington)
 Bare Mountain (Pend Oreille County, Washington)
 Bare Mountain (Skamania County, Washington)
 Bare Mountain (Wyoming)